Kefu ist der Familienname folgender Personen:

 Steve Kefu (* 1979), australischer Rugby-Union-Spieler
 Toutai Kefu (* 1974), australischer Rugby-Union-Spieler